Andrew Gemmell – nuotatore statunitense
 David Gemmell – scrittore britannico
 Kent Gemmell Douglas – hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio canadese
 Rhys Gemmell – tennista australiano
 Ruth Gemmell – attrice britannica
 Tommy Gemmell – calciatore scozzese
 William Gemmell Cochran – statistico britannico